Конопля:

 Конопля — род однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплёвые.
 Конопля, Василий Фёдорович (1915—1943) — старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Конопля, Николай Иванович (род. 1954) — украинский агроном, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

См. также